Per Ahlberg kan syfta på:

 Per August Ahlberg, (1823-1887), pastor och missionsledare
 Per Erik Ahlberg, född 1963, professor i fysiologi och utvecklingsbiologi, känd för studier på tidiga fyrfotadjur
 Per Ahlberg, född 1938, kemist